Garovi ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Garovi (* 1944), Schweizer Germanist, Historiker, Musikwissenschafter und Komponist
 Josef Garovi (1908–1985), Schweizer Komponist
 Michelangelo Garovi († 1713), schweizerisch-italienischer Stuckateur des Frühbarocks